СМ-лига 2007—2008 — 33-й сезон СМ-лиги и 77-й чемпионат Финляндии по хоккею с шайбой. Чемпионом стал хоккейный клуб Кярпят.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Квалификация

ХИФК — ТПС

Ильвес — Лукко

Четвертьфинал

Кярпят — Ильвес

Таппара — ЮИП

Эспоо Блюз — ХИФК

Йокерит — Пеликанз

Полуфинал

Кярпят — Таппара

Эспоо Блюз — Йокерит

Финал за 3 место

Финал

Лучшие игроки регулярного чемпионата

Лучшие бомбардиры 
''Сокращения: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки

Лучшие вратари 
''Сокращения: И = Игры, Вр = Время (мин: сек), С = Среднее количество пропущенных голов за игру

Ссылки 
 Jääkiekon SM-liigan viralliset kotisivut

2007 год в хоккее
2008 год в хоккее
Хоккей с шайбой в Финляндии